Zotta ist der Familienname folgender Personen:

 Isidor Zotta († 1888), österreichischer Politiker und Richter, Abgeordneter des österreichischen Reichsrates
 Johann Zotta (1840–1896), österreichischer Politiker und Gutsbesitzer, Abgeordneter des österreichischen Reichsrates
 Mario Zotta (1904–1963), italienischer Politiker (DC), Mitglied des Senats und Minister 
 Ovidiu Zotta (1935–1996), rumänischer Schriftsteller
 Salvatore Zotta (* 1938), italienischer Diplomat
 Sever Zotta (1874–1943), rumänischer Historiker